VNE est un sigle de trois lettres, qui peut signifier :

 Aéroport de Vannes - Golfe du Morbihan, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 , la vitesse maximale d'un avion.

Code
Abréviation